Пуерто де Лобос има више значења:

 Пуерто де Лобос (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуерто де Лобос (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пуерто де Лобос (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику